Pavia (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.
 Pavia (Mora), een dorp in Portugal
 Pavia (provincie), een provincie in Italië
 Pavia (stad), een Italiaanse stad in Lombardije.
 Pavia (Zeist), een landhuis in Nederland
 Pavia di Udine, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine.
 Paviagroep, een Belgische politieke denktank.